Nazionale di pallanuoto femminile dell'Unione Sovietica
 Nazionale di pallanuoto maschile dell'Unione Sovietica